Пласти́на (від ) — тонка смуга з цупкого матеріалу:
 Біметалева пластина
 Пластина (будівельна механіка)
 Тектонічна пластина
 Фотопластина
 Пластина — розколота, розпиляна навпіл колода; обапіл.

Пластинка 
Пластинка, платівка (від ) — назва деяких предметів:
 Грамофонна платівка — диск з пластичного матеріалу із звуковим записом для програвача, патефона або грамофона.
 Фотоплатівка — шматок скла, покритий світлочутливим шаром для фотографічних знімків.
 Листкова пластинка — розширена плоска частина листка рослини; листок без черешка та піхви.
 Грибна пластинка — одна з складок нижньої сторони шапки (гіменофору) у деяких грибів.

Див. також 
 Пласт

Примітки